Атлантик има више значења:
 Атлантик
 Округ Атлантик (Њу Џерзи)
 Атлантик (Вирџинија)
 Атлантик (Пенсилванија)
 Атлантик (Северна Каролина)
 Атлантик (Ајова)
 Атлантик (кат), геолошки период